Гамиловская — нежилая деревня в Вельском районе Архангельской области России. Входит в состав Пуйского сельского поселения.

География 
Деревня находится в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, на правом берегу реки Пуи, на расстоянии примерно 60 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от города Вельска, административного центра района. Абсолютная высота — 56 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с прохладным и дождливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −12,7 °C; самого тёплого месяца (июля) — 18 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 763,7 мм.
 Часовой пояс

История 
По состоянию на 1920 год, в деревне Артюковской (Гомиловской) имелось 28 дворов и проживало 142 человека (67 мужчин и 75 женщин). В административном отношении населённый пункт входил в состав Пуйского общества Пуйской волости Шенкурского уезда.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Пуйское»